Mondreville ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Mondreville (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Mondreville (Yvelines) im Département Yvelines